Hemmeligheden kan henvise til:

 Hemmeligheden (opera) – komisk opera i tre akter af Bedřich Smetana
 Hemmeligheden (film fra 1912) – norsk stumfilm fra 1912 instrueret af Halfdan Nobel Roede
 Hemmeligheden (film fra 2012) – dansk film fra 2012 instrueret af Morten Køhlert